Vattusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vattusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,30, long 29,71), 
 Vattusaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,72, long 24,98), 
 Vattusaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,80, long 25,24), 
 Vattusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,46, long 27,82), 
 Vattusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,13, long 29,11), 
 Vattusaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,44, long 28,04), 
 Vattusaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,65, long 27,76), 
 Vattusaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
 Vattusaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Vattusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,68, long 27,03), 
 Vattusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,50, long 26,29), 
 Vattusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,02, long 26,66), 
 Vattusaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Vattusaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Vattusaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Vattusaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,26, long 25,12), 
 Vattusaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,37, long 25,49), 
 Vattusaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 
 Vattusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 27,39), 
 Vattusaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Vattusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,99, long 26,78), 
 Vattusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,00, long 26,97), 
 Vattusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,68, long 27,41), 
 Vattusaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), 
 Vattusaari (ö i Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva), 

Robotskapade Finlandförgreningar